Joel Svensson''' kan syfta på:
 Joel Svensson (konstnär), född 1950
 Joel Svensson (musiker), född 1990